USS Archerfish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Archerfish (SS-311) 
 USS Archerfish (SSN-678)

Archerfish